SM U-22 – niemiecki okręt podwodny typu U-19 z okresu I wojny światowej
 SM U-22 – austro-węgierski okręt podwodny typu U-20 z okresu I wojny światowej

Zobacz też 
 U-22

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy austro-węgierskich okrętów
Nazwy okrętów niemieckich